Магомед Курбанов:

 Курбанов, Магомед Арсенович (род. 1992) — азербайджанский футболист.
 Курбанов, Магомед Гусейнович (род. 1993) — российский борец вольного стиля.
 Курбанов, Магомед Рамазанович (род. 1995) — российский боксёр-профессионал.